Teufelsschloss steht für:
 
 Teufelsschloss (Eibenstock), Überreste einer mittelalterlichen Höhenburg im Erzgebirge
 Teufelsschloss (Grönland), Berg im Nordost-Grönland-Nationalpark.